Пётр Петров (; ) — болгарский спринтер, призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, участник двух Олимпиад.

Карьера 
В 1973 году в Дуйсбурге стал дважды серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров в беге на 100 и 200 метров. В 1977 году занял второе место на Универсиаде в Софии в беге на 100 метров. В 1976 и 1979 годах становился бронзовым призёром чемпионатов Европы в помещении в беге на 60 метров, а в 1978 году — серебряным призёром.

В 1976 году на летней Олимпиаде в Монреале Петров выступал в беге на 100 и 200 метров. В первой дистанции Петров занял 8-е место, а во второй не попал в финал соревнований.

Через четыре года в Москве Петров стал бронзовым призёром в беге на 100 метров с результатом 10,39 с и не попал в финал в беге на 200 метров. В эстафете 4×100 метров сборная Болгарии заняла 6-е место.

Примечания 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бегуны на короткие дистанции Болгарии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года